Тана () — шестнадцатый блок стандарта Юникод. Содержит буквы письменности тана, использовавшиеся для записи мальдивского языка и арабских языков в Мальдивах.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | ТанаОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+078x
| title="U+0780: THAANA LETTER HAA" | 
| title="U+0781: THAANA LETTER SHAVIYANI" | 
| title="U+0782: THAANA LETTER NOONU" | 
| title="U+0783: THAANA LETTER RAA" | 
| title="U+0784: THAANA LETTER BAA" | 
| title="U+0785: THAANA LETTER LHAVIYANI" | 
| title="U+0786: THAANA LETTER KAAFU" | 
| title="U+0787: THAANA LETTER ALIFU" | 
| title="U+0788: THAANA LETTER VAAVU" | 
| title="U+0789: THAANA LETTER MEEMU" | 
| title="U+078A: THAANA LETTER FAAFU" | 
| title="U+078B: THAANA LETTER DHAALU" | 
| title="U+078C: THAANA LETTER THAA" | 
| title="U+078D: THAANA LETTER LAAMU" | 
| title="U+078E: THAANA LETTER GAAFU" | 
| title="U+078F: THAANA LETTER GNAVIYANI" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+079x
| title="U+0790: THAANA LETTER SEENU" | 
| title="U+0791: THAANA LETTER DAVIYANI" | 
| title="U+0792: THAANA LETTER ZAVIYANI" | 
| title="U+0793: THAANA LETTER TAVIYANI" | 
| title="U+0794: THAANA LETTER YAA" | 
| title="U+0795: THAANA LETTER PAVIYANI" | 
| title="U+0796: THAANA LETTER JAVIYANI" | 
| title="U+0797: THAANA LETTER CHAVIYANI" | 
| title="U+0798: THAANA LETTER TTAA" | 
| title="U+0799: THAANA LETTER HHAA" | 
| title="U+079A: THAANA LETTER KHAA" | 
| title="U+079B: THAANA LETTER THAALU" | 
| title="U+079C: THAANA LETTER ZAA" | 
| title="U+079D: THAANA LETTER SHEENU" | 
| title="U+079E: THAANA LETTER SAADHU" | 
| title="U+079F: THAANA LETTER DAADHU" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+07Ax
| title="U+07A0: THAANA LETTER TO" | 
| title="U+07A1: THAANA LETTER ZO" | 
| title="U+07A2: THAANA LETTER AINU" | 
| title="U+07A3: THAANA LETTER GHAINU" | 
| title="U+07A4: THAANA LETTER QAAFU" | 
| title="U+07A5: THAANA LETTER WAAVU" | 
| title="U+07A6: THAANA ABAFILI" | 
| title="U+07A7: THAANA AABAAFILI" | 
| title="U+07A8: THAANA IBIFILI" | 
| title="U+07A9: THAANA EEBEEFILI" | 
| title="U+07AA: THAANA UBUFILI" | 
| title="U+07AB: THAANA OOBOOFILI" | 
| title="U+07AC: THAANA EBEFILI" | 
| title="U+07AD: THAANA EYBEYFILI" | 
| title="U+07AE: THAANA OBOFILI" | 
| title="U+07AF: THAANA OABOAFILI" | 
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+07Bx
| title="U+07B0: THAANA SUKUN" | 
| title="U+07B1: THAANA LETTER NAA" | 
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания